Монастырь Василия Острожского ()

 Монастырь Тврдош в честь Успения Пресвятой Богородицы — монастырь, в котором принял постриг Василий Острожский.
 Монастырь Острог — монастырь, основанный Василием Острожским.
  — монастырь, освящённый в честь Василия Острожского.